Los dirosáuridos (Dyrosauridae) son una familia de arcosaurios cocodrilomorfos neosuquios que vivieron desde el Maastrichtiense al Eoceno, en África, Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica. Los dirosáuridos fueron uno de los pocos grupos de reptiles marinos que sobrevivieron a la extinción de finales del Cretácico. Los dirosáuridos se consideraron un grupo exclusivamente africano, pero recientes descubrimientos demuestran que habría habitado en casi todos los continentes. De hecho las formas basales se han encontrado en Norteamérica.

Diversidad 
Se han descrito muchos géneros distintos, variando en el tamaño total y la forma del cráneo. Géneros como Dyrosaurus poseían un hocico largo y estrecho con numerosos dientes, lo que indicaría una dieta de peces similar al gavial actual. Fue un gran animal, de alrededor de 6 metros de largo. El más grande, posiblemente más de 9 metros de largo fue Phosphatosaurus. Más robusto en su morfología, sus mandíbulas eran relativamente más cortas, anchas y mucho más fuertes, con dientes grandes, en parte redondeados. Esta morfología de la mandíbula habría sido inadecuada para atrapar presas escurridizas como los peces, en su lugar habría tenido una dieta que implica atrapar y destruir animales marinos más grandes como tortugas marinas.

Clasificación 

Este grupo es poco conocido, debido a la mala conservación de sus restos, aunque éstos son abundantes. A pesar de ello, Jouve et al. (2005) encontró que el clado Dyrosauridae se basa en siete sinapomorfias:

 Un ala posteromedial en el proceso retroarticular dorsalmente situado ventralmente del proceso retroarticular.
 Pequeña tuberosidad occipital .
 Exoccipital participando muño en el cóndilo occipital.
 Fenestra supratemporal anteroposteriormente muy alargada.
 Sínfisis alrededor tan ancha como alta.
 El cuadradoyugal participa en gran parte del cóndilo craneal en la articulación con la quijada
 4 dientes premaxilares.

El análisis sugiere que Sarcosuchus y Terminonaris son parientes cercanos de los dirosáuridos. Se los ha dividido en dos subfamilias, Dyrosaurinae de cráneos más largos y angostos, similares a los gaviales, y los Phosphatosaurinae con cráneos cortos y anchos.

Cladograma según Jouve et al. (2005) mostrando las relaciones filogenéticas de Dyrosauridae y otros neosuquios cercanamente relacionados:

Cladograma compuesto de Dyrosauridae (según Jouve et al. 2008 y Barbosa et al. 2008):

Cladograma según Hastings et al. (2011) mostrando la distribución geográfica de los taxones:

Lista

Hábitat 
Muchos dirosáuridos eran cocodrilos marinos. Se piensa que los dirosáuridos hallados en lo que ahora es el norte y el oeste de África habitaban el mar transahariano, una vía marítima epicontinental que cubría las cuencas poco profundas que se formaron durante la separación de África y Suramérica a fines del Mesozoico a través de la atenuación crustal y la reactivación de fallas, en una época de elevación global de los mares.

Los dirosáuridos también se han hallado en sedimentos no marinos. En el norte de Sudán, se han encontrado dirosáuridos de depósitos fluviales, indicando que vivían en una locación riparina. Huesos de dirosáurdos indeterminados han sido hallados en depósitos terrestres de Pakistán. Algunos dirosáuridos, como los de la Formación Umm Himar en Arabia Saudita, vivían en ambientes de estuarios cerca de la costa. Los dirosáuridos recientemente nombrados Cerrejonisuchus y Acherontisuchus han sido recuperados de la Formación Cerrejón en el noroeste de Colombia, que se cree que representa un ambiente de transición entre el agua dulce y el mar rodeado por selvas tropicales más tierra adentro que el ambiente de estuario de la Formación Umm Himar. Cerrejonisuchus y Acherontisuchus vivieron en un ambiente neotropical durante una época en la que las temperaturas globales eran mucho más cálidas que en la actualidad.

Reproducción 
En 1978, se propuso que los dirosáuridos vivían su adultez en el océano pero se reproducían en ambientes de agua dulce tierra adentro. Los restos de pequeños dirosáuridos de Pakistán fueron interpretados como juveniles. Su presencia en depósitos terrestres fue vista como evidencia de que los dirosáuridos nacían lejos del océano. Sin embargo, los dirosáuridos de gran tamaño adultos de la Formación El Cerrejón han mostrado que algunos dirosáuridos vivían su vida entera en ambientes terrestres, sin nunca volver a la costa.

Referencias 

 Buffetaut, E. (1985). L'evolution des crocodiliens. Les animaux disparus-Pour la science, Paris 109.

Enlaces externos 
 Paleopedia page on Dyrosauridae 
 Dyrosauridae en The Paleobiology Database 
 Dyrosauridae en Taxon Search
 Árbol Filogenético

Dyrosauridae